Вуле Ильич (; 1776—1834) — сербский воевода при Карагеоргии. Участник Первого сербского восстания.

Одержал победы над турками при Смедереве (1807), Новобазаре (1808) и участвовал во всех действиях против турок в 1809, 1810 и 1811 годах.

Отличался высоким ростом и храбростью.

Литература 
 Ђорђевић Т. Из Србије, књаз Милош. — Београд, 1924.
 

Первое сербское восстание
Военачальники Сербии